Folkeskolens 10-klasseprøve (FS10) er den nye betegnelse for Folkeskolens Udvidede Afgangsprøve. 

Prøven kan aflægges efter 10. klasse i følgende fag: 

Matematik (mdt./skr.)
Fysik/kemi
Tysk (mdt./skr.)
Engelsk (mdt./skr.)
Fransk (mdt./skr.)
Dansk (mdt./skr.)

Folkeskolen
Eksamener
Grundskole i Danmark